Holborn – dzielnica Londynu
 Holborn – ulica w Londynie, przedłużenie High Holborn
 Holborn – stacja metra londyńskiego